Název Dobřany má více sídel:
 1. Dobřany – město v okrese Plzeň-jih
 Dobřany (nádraží) – železniční nádraží v Dobřanech
 2. Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Bad Doberan – lázeňské město  v Německu (vžitý český název)

Slovo Dobřany může být také název hradu:
 Dobřany (hrad) – zřícenina hradu v Orlických horách

Externí odkazy